Самый ценный игрок Джей-лиги () — награда, вручаемая лучшему игроку Джей-лиги в сезоне. Вручается по окончании каждого сезона на основе голосования функционеров Джей-лиги и болельщиков.

Победители по клубам

Ссылки 
 Официальный сайт наград сезона Джей-лиги

Футбольные награды
Футбол в Японии
Награды, появившиеся в 1992 году